Siegfried von Boehn ist der Name folgender Personen:

* Siegfried von Boehn (Politiker) (1865–1945), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Siegfried von Boehn (Genealoge) (1901–1988), deutscher Heimatforscher und Genealoge